Rike kan syfta på 

 Rike – ett landområde där en suverän härskare utövar sin makt och myndighet
 rike (biologi) – näst högsta, tidigare högsta, nivån för systematisk indelning av organismer
 Rike, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland

Religion
 Dödsrike – en plats där de döda tänks leva vidare i livet efter detta
 Himmelrike – ett begrepp som används av Jesus vid ett stort antal tillfällen i de synoptiska evangelierna
 Guds rike – ett vanligt uttryck från Nya Testamentet som syftar på den kristna rörelsen

Se även
Riket